Die Saison 1993/94 war die 14. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum dritten Mal die SG Porz. Die Mannschaft stellte den Rekord des FC Bayern München ein, welcher in der Vorsaison alle 15 Begegnungen gewinnen konnte, und übertraf ihn um 2,5 Brettpunkte sogar noch. Bis heute hat keine Mannschaft eine bessere Saisonbilanz aufzuweisen. Neu aufgestiegen waren der SV Castrop-Rauxel, SK Zähringen 1921, der SK Zehlendorf und der SC 1868 Bamberg. Castrop-Rauxel und Zähringen konnten die Klasse halten, neben Bamberg und Zehlendorf mussten noch der SV 03/25 Koblenz und die SF Dortmund-Brackel absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1993/94.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1993/94
Schachveranstaltung 1993
Schachveranstaltung 1994
Sportsaison 1993/94